Вильярта-Кинтана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 24,73 км². Население — 144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Ссылки
 Villarta-Quintana
 Página no Oficial

Муниципалитеты Риохи